Een Sint-Jobskerk of Sint-Jobkerk is een kerk die gewijd is aan de Bijbelse persoon Job.
 Sint-Amandus-en-Sint-Jobkerk (Astene)
 Sint-Jobkerk (Bolderberg)
 Sint-Jobkerk (Melen)
 Sint-Jobkerk (Puivelde)
 Sint-Jobskerk (Schoonbroek)
 Sint-Jobkerk (Sint-Job-in-'t-Goor)
 Sint-Jobkerk (Ukkel)

Job